|-
| (70001) 1998 XB7||||8 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (70002) 1998 XY9||||7 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (70003) 1998 XV12||||15 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (70004) 1998 XF26||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (70005) 1998 XN28||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70006) 1998 XZ32||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70007) 1998 XX40||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70008) 1998 XA53||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70009) 1998 XM53||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70010) 1998 XO64||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70011) 1998 XQ68||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70012) 1998 XC78||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70013) 1998 XZ81||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70014) 1998 YL3||||17 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (70015) 1998 YT5||||19 грудня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (70016) 1998 YJ6||||22 грудня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (70017) 1998 YL9||||26 грудня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (70018) 1998 YP9||||25 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч, Маріо Юріч
|-
| (70019) 1998 YE12||||27 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (70020) 1998 YR29||||27 грудня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (70021) 1999 AB||1999 AB||3 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (70022) 1999 AF7||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (70023) 1999 AT13||||8 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (70024) 1999 AB22||||13 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70025) 1999 BH2||||19 січня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (70026) 1999 BO3||||20 січня 1999||Обсрваторія Мюнхен-Ґайзінґ||Паоло Сала
|-
| (70027) 1999 BQ15||||18 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (70028) 1999 BM17||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70029) 1999 CB||1999 CB||4 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 70030 Маргаретміллер (Margaretmiller)||||7 лютого 1999||Обсерваторія Палмер-Дівайд||Браян Ворнер
|-
| (70031) 1999 CF6||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70032) 1999 CZ13||||13 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (70033) 1999 CO20||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70034) 1999 CY35||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70035) 1999 CO47||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70036) 1999 CZ48||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70037) 1999 CX64||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70038) 1999 CF80||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70039) 1999 CL85||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70040) 1999 CY97||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70041) 1999 CY117||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70042) 1999 CZ122||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70043) 1999 CJ127||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70044) 1999 DD2||||18 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (70045) 1999 DA5||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70046) 1999 EN3||||10 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (70047) 1999 FL10||||16 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (70048) 1999 FV39||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70049) 1999 GV35||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70050) 1999 GG44||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70051) 1999 GD46||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70052) 1999 GS60||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70053) 1999 HO1||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70054) 1999 HZ10||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70055) 1999 JN6||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70056) 1999 JJ8||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70057) 1999 JJ11||||12 травня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (70058) 1999 JF13||||15 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (70059) 1999 JD21||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70060) 1999 JU27||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70061) 1999 JO29||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70062) 1999 JH40||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70063) 1999 JT43||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70064) 1999 JA44||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70065) 1999 JM44||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70066) 1999 JC45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70067) 1999 JE46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70068) 1999 JC48||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70069) 1999 JT49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70070) 1999 JX50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70071) 1999 JG51||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70072) 1999 JO52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70073) 1999 JN54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70074) 1999 JY54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70075) 1999 JK56||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70076) 1999 JD57||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70077) 1999 JJ59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70078) 1999 JU59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70079) 1999 JE61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70080) 1999 JN61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70081) 1999 JX61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70082) 1999 JC63||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70083) 1999 JA64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70084) 1999 JJ65||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70085) 1999 JD68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70086) 1999 JV69||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70087) 1999 JO70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70088) 1999 JF72||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70089) 1999 JV75||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70090) 1999 JN76||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70091) 1999 JN93||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70092) 1999 JH105||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70093) 1999 JP106||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70094) 1999 JS106||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70095) 1999 JH118||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70096) 1999 JC120||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70097) 1999 JG120||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70098) 1999 JR120||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70099) 1999 JG121||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (70100) 1999 JO121||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

70000